Hurst är ett efternamn, som burits av bland andra:

Arthur Hurst
Brandon Hurst
Fannie Hurst
Geoff Hurst
Marta Hurst
Michael Hurst
Paul Hurst
Ryan Hurst

Se även
Hirst (efternamn)
Hearst (efternamn)

Engelska efternamn